Aimez-vous les uns les autres est une phrase de Jésus de Nazareth, rapportée dans l'Évangile selon Jean 13,34.

 Aimez-vous les uns les autres, un court métrage français muet réalisé par Charles Decroix, sorti en 1910 ;
 Aimez-vous les uns les autres (Die Gezeichneten), un film allemand muet, réalisé par Carl Theodor Dreyer, sorti en 1922.